Muzej revolucije u Splitu, bivša muzejska ustanova u Splitu, u zgradi današnje Galerije umjetnina
Muzej revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu
Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije u Beogradu
Muzej Revolucije, deveti studijski album bosanskohercegovačkog rock sastava Zabranjeno pušenje, objavljen 2009.